Pol del Bon Govern, coalició electoral històrica d'Itàlia
 Palm Beach Gardens, població de l'estat de Florida, als Estats Units
 Porfobilinogen, pirrole intermediari de la biosíntesi de les porfirines